The Pirate (1948), een Amerikaanse muziekfilm uit 1948
 The Pirate (1978), Amerikaanse televisiefilm uit 1978
 Pirates (1986), een Frans-Amerikaanse piratenfilm van Roman Polański
 Pirate (Slagharen), een schommelschip in pretpark Slagharen
 Pirate (motorfietsen), een Amerikaans historisch motorfietsmerk

Sportclubs:
 Amsterdam Pirates, een Nederlandse honkbalclub
 Bristol Rovers FC, een Britse voetbalclub met als bijnaam The Pirates
 Orlando Pirates FC, een Zuid-Afrikaanse voetbalclub
 Pittsburgh Pirates, een Amerikaanse honkbalclub

Zie ook 
 The Pirate Bay, een illegale downloadsite
 Pirate Parties International, de politieke internationale organisatie van de Piratenpartijbeweging
 The Pirate Movie, een Amerikaanse muziekfilm uit 1982
 Pirates of the Caribbean (filmserie), een Amerikaanse filmserie bestaande uit vier piratenfilms
 The Pirates! Band of Misfits, een Amerikaans-Britse kleianimatiefilm uit 2012
 The Pirates of Penzance, een komische opera van Arthur Sullivan en William S. Gilbert
 Pirate Boats, een attractie in het Deense attractiepark Legoland Billund

Doorverwijspagina's 
 Piraat
 Piraterij
 The Pirate